Trestioara ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Trestioara (Chiliile), Dorf im Kreis Buzău
 Trestioara (Mânzălești), Dorf im Kreis Buzău
 Trestioara (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Trestioara (Prahova), Dorf im Kreis Prahova